Влади́мир Аки́мович Брон (14 сентября 1909, Николаев, Николаевское градоначальство, Херсонская губерния, Российская империя — 1 октября 1985, Свердловск, РСФСР, СССР) — советский . Международный гроссмейстер и судья международной категории по шахматной композиции. Сильный шахматист I категории, впоследствии кандидат в мастера спорта.

Биография 
В 1931 году окончил Ленинградский химико-технологический институт.

Основная профессия: специалист по огнеупорным материалам («Химия и технология высокоогнеупорных материалов и окислов»), доктор технических наук с 1963 г., автор двух монографий и более 250 научных работ в этой области (в том числе совместно с учениками). Разработал ряд принципиально новых технологических процессов изготовления огнеупорных материалов (в том числе с заранее заданными свойствами).

Начал составлять этюды и задачи в 1924 году в Харькове. Вскоре стал первым крупным этюдистом Украины, немало сделал для организации и развития украинской этюдной школы. После войны жил в Свердловске. Брон — автор более 500 этюдов и почти 600 задач (преимущественно трёхходовок). Около 300 этюдов и задач Брона получили отличия на шахматных конкурсах, в том числе 130 призов (более 50 — первых, и почти 50 — вторых). В 1946 г. предложил и разработал «последовательный синтез в этюде» (в конце первой темы борьба обостряется и решается в комбинации на вторую тему).

Умер 1 октября 1985 года в Свердловске. Похоронен на Широкореченском кладбище города.

В память о земляке в мае 2009 года в Екатеринбурге был проведен Мемориальный конкурс «Владимиру Брону — 100».

Турнирные достижения 
С 1930 года занимался в Харьковском шахматном клубе под руководством А. А. Алехина. В 1935 году стал бронзовым призёром чемпионата ДСО «Наука», на очко отстав от победителей турнира С. В. Белавенца и Г. Н. Вересова. В чемпионате Украинской ССР 1937 года занял 5-е место. В 1943 году в первенстве Свердловска занял 4-е место и смог выиграть у победителя турнира гроссмейстера И. Е. Болеславского. Далее отошёл от практической игры ввиду занятости на основной работе.

Избранные этюды 
Диапазон тем этюдов Брона чрезвычайно велик. Отличительная особенность его творчества — высокое мастерство и тщательность художественного оформления этюдных идей. В послевоенный период любимой темой творчества Брона был синтез различных этюдных идей в одном произведении.
{{Шахматная диаграмма
| tleft
| Шахматный листок, 1927(I полугодие)III приз
|  |  |  |  |  |qd|  |  
|  |  |rl|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |pd|  |  
|  |kd|  |  |  |nl|  |  
|  |  |pd|  |pl|  |  |  
|  |  |pl|  |  |  |  |  
|  |  |kl|  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  
| Выигрыш}}

Решение:
1. Лc7-c8! Фf8-a3
2. Кf5-d4+ Крb5-b6
3. Лc8-b8+ Крb6-c5
4. Лb8-b5+ Крc5-d6
5. Лb5-d5+ Крd6-e7
6. Лd5-a5! Фa3:a5
7. Кd4-c6+ с выигрышем.

Решение:

1. h5! К:g5+ (1…Крg7 2.h6+ Крh7 3. Крf6 Кh4 4. Ke2 Сc6 5. Кf4 Сe8 6. Сc2 цугцванг)
2. Крf6 Ке4+!!
3. К:e4 gh
4. Кg5+ Крh8 (4…Крg8 5. Сa2+ Крh8 6. Крf7 и 7. Крf8 с матом)
5. Сa2! (угрожая тем же маршем короля на f8) Сb7
6. Крf7 Сa6
7. Крf8 Сd3
8. Сg8! Сg6
9. Сh7!! с выигрышем.

 Книги 
 Брон В. А. Избранные этюды и задачи. — М.: Физкультура и спорт, 1969. — 144 с.

 Примечания 

 Литература 
 Бондаренко Ф. С. Триумф советского шахматного этюда. — Киев: Здоров’я, 1984. — С. 30—31.
 Гродзенский С. Я. Шахматы в жизни ученых. — М.: Наука, 1983. — С. 141—145.
 Советский шахматный этюд. — М.: ФиС, 1955. — С. 189—206.
 Владимиров Я. В поисках истины // «64 — Шахматное обозрение». — 1985. — № 23. — С. 30.
 Кузнецов Ан.'' В ногу с модой и на полшага впереди // Шахматы в СССР. — 1986. — № 2. — С. 29—31.

Ссылки 
 
 
 Этюды Владимира Брона .

Выпускники Санкт-Петербургского технологического института‎
Доктора технических наук
Мастера спорта СССР по шахматной композиции
Гроссмейстеры по шахматной композиции
Шахматисты СССР
Судьи всесоюзной категории по шахматной композиции
Международные арбитры по шахматной композиции
Похороненные на Широкореченском кладбище